Eyles se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alan C. Eyles
 Frederick Eyles